William Boyd (zm. 1717) – szkocki arystokrata, 3. hrabia Kilmarnock
 William Boyd (1704–1746) – szkocki arystokrata, 4. hrabia Kilmarnock
 William Boyd, ps. Stage (1889–1935) – amerykański aktor
 William Boyd (1895–1972) – amerykański aktor
 William C. Boyd (1903–1983) – amerykański naukowiec
 William Boyd (ur. 1952) – szkocki pisarz
 Will Boyd (ur. 1979) – amerykański muzyk, gitarzysta